Пузыри́ — деревня в составе Богородского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население

Источники 

Населённые пункты Варнавинского района